De Montenegrijnse voetbalbeker 2015–2016 (Montenegrijns: Kupa Crne Gore 2015–2016) was de tiende editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Montenegro na de ontmanteling van Servië en Montenegro. Aan het toernooi deden 29 clubteams mee. De finale werd gespeeld op 2 juni 2016 in het Stadion Pod Goricom in de hoofdstad Podgorica, waar FK Rudar Plevlja in de eindstrijd na strafschoppen (4-3) won van FK Budućnost Podgorica. Die club won zo voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de nationale beker en plaatste zich op basis hiervan voor de eerste kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2016/17. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Prva Crnogorska Liga 2015/16

2016
Bekervoetbal 2015/16